Portichesi – abitanti di Portico (Ricengo)
Portichesi – abitanti di Portico di Caserta
Portichesi – abitanti di Portico e San Benedetto